Erdal peut désigner :

Toponyme
Erdal, village du comté de Hordaland, Norvège.

Patronyme
Bahoz Erdal, personnalité militaire kurde.
Fehriye Erdal, personnalité politique turque membre du DHKP-C.
Karoline Erdal, biathlète norvégienne, née en 1997.
Ziya Erdal, footballeur turc, né en 1988.

Prénom
Erdal est un prénom d'origine turque.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme